Akhtakhana kan syfta på följande platser:

Armenien 

 Dzorastan, ort, Siunik,

Azerbajdzjan 

 Axtaxana, ort, Dzjälilabab, 

Robotskapade Armenienförgreningar
Robotskapade Azerbajdzjanförgreningar